Niemcy:
 Stuttgart-Untertürkheim – okręg administracyjny Stuttgartu
 Stuttgart-Untertürkheim – stacja kolejowa w Stuttgarcie